Yenişehir () ist ein türkischer Nachname und der Name mehrerer Orte und Landkreise in der Türkei.

Landkreise:

 Yenişehir (Bursa) in der Provinz Bursa
 Yenişehir (Diyarbakır) in der Provinz Diyarbakır
 Yenişehir (Mersin) in der Provinz Mersin

Dörfer:

 Yenişehir (Kirak) im Landkreis Kirak der Provinz İzmir
 Yenişehir (Tire) im Landkreis Tire der Provinz İzmir
 Yenişehir (Uşak) im zentralen Landkreis der Provinz Uşak